Formule 2 (raceklasse), een raceklasse in de autosport
Formule 2 (rally), een pakket van regels gehanteerd in de rallysport

Zie ook 
 Formule TT voor de motorsportcategorie Formule 2